Flößerkapelle heißen:

 Flößerkapelle (Au an der Donau), Oberösterreich
 Flößerkapelle Wels, Wels-Innenstadt, Oberösterreich
 Flößerkapelle (Altenmarkt bei Sankt Gallen), auch Gruber-Kapelle, Steiermark

Siehe auch:
 Schifferkapelle